Aadu est un prénom masculin estonien célébré le 6 novembre.

Prénoms semblables : ,  et .

Personnes portant ce prénom 
  (1883-1942), premier ministre estonien
  (1910-1989), écrivain estonien
  (1939-2006), homme d'affaires estonien
  (né en 1951), historien et homme politique estonien

Autre 
 , film de comédie indien (2015)

Homonymie de prénom
Prénom estonien